Баки́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Баку, столиці Азербайджану.

 Бакинський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Бакинський провулок — провулок у місті Київ.
 Бакинський провулок — провулок у місті Кременчук Полтавської області.
 Бакинський провулок — провулок у місті Маріуполь Донецької області.

 Бакинський провулок — колишня назва Травневого провулку в місті Ніжин Чернігівської області.

Провулки